La llengua pahlavi, o persa mitjà, antiga parla oficial de l'imperi Sassànida
 L'escriptura pahlavi, sistema utilitzat pel persa mitjà.
 La Dinastia Pahlavi, que va governar l'Iran entre 1925 i 1979.
 Rida Shah, fundador de la dinastia.
 Mohammad Reza Pahlavi, xa d'Iran entre 1941 i 1979.
 Farah Pahlavi, emperadriu iraniana.
 Shahnaz Pahlavi, príncep iranià.
 Shams Pahlavi, princesa iraniana.